

Austria 
 Lichtenberg – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Urfahr-Umgebung
 Lichtenberg – góra w gminie Lichtenberg w Górnej Austrii (927 m)

Francja 
 Lichtenberg – miejscowość w Alzacji

Niemcy 
 Lichtenberg – okręg administracyjny (Bezirk) w Berlinie
 Lichtenberg – dzielnica Berlina
 Lichtenberg – dzielnica Frankfurtu nad Odrą
 Lichtenberg – miasto w Bawarii, w powiecie Hof
 Lichtenberg – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn
 Lichtenberg/Erzgeb. – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen
 Lichtenberg/Erzgeb. – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen
 Lichtenberg – góra w Lesie Bawarskim (1028 m)
 Lichtenberg – góra w Thüringer Holzland w Turyngii (401 m)

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Białogórze
 Jasna Góra

Rumunia 
 Lichtenberg – nieistniejąca wieś w Rumunii

Inne 
 Lichtenberg – państwo
 Lichtenberg – ratusz w Berlinie

Osoby 
 Bernard Lichtenberg – niemiecki ksiądz katolicki
 Ernst Lichtenberg – niemiecki polityk
 Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799) – niemiecki poeta i naukowiec
 Georg Lichtenberg – niemiecki polityk

Zobacz też 
 Berlin-Lichtenberg